

Geografia 
 Kazár – comune nella provincia di Nógrád, Ungheria

Persone 
 Matej Kazár – biatleta slovacco
 Tomáš Kazár – calciatore ceco, centrocampista